Niso är ett släkte av snäckor. Niso ingår i familjen Eulimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri 

Trakten runt Niso består till största delen av jordbruksmark.  Runt Niso är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Niso